Nerly ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Nerly (1807–1878), deutscher Maler
 Friedrich Paul Nerly (1842–1919), deutsch-italienischer Maler und Sohn des Friedrich Nerly